Jeff Daly (architect) - Amerikaans architect
 Jeff Daly (musicus) - Brits musicus